В соревнованиях по велоспорту на летних Олимпийских играх 2020 смогут принять участие спортсменов (мужчин и женщины), которые будут соревноваться за 22 комплекта наград. Каждая страна может быть представлена не более чем -я спортсменами (мужчин и женщин).

Правила квалификации

Шоссейные велогонки 
В шоссейных велогонках смогут принять участие 197 спортсменов (130 мужчин и 67 женщин). Каждая страна может быть представлена максимум 9-ю спортсменами (5 мужчин и 4 женщины). Основным критерием отбора станет Мировой рейтинг UCI, также часть лицензий будет отдана лучшим странам по итогу континентальных первенств (за исключением Европы и Океании). В индивидуальных гонках выступят велогонщики, которые отобрались для участия в групповой гонке. Олимпийские квоты, завоёванные спортсменами на чемпионате мира позволят странам выставить в индивидуальных гонках по 2 велогонщика. Япония гарантировано получит по две квоте в мужских и женских соревнованиях. В том случае, если японские спортсмены смогут завоевать путёвки на Игры через другие квалификационные соревнования, то лицензии переходят к странам, которые имеют следующее место по рейтингу за местом, дающим право выставить одного спортсмена на Игры.

 Квалификационные соревнования

Трековые велогонки 
В трековых велогонках смогут принять участие 189 спортсменов (98 мужчин и 91 женщина). Единственным критерием отбора на Игры станет мировой рейтинг UCI за 2018—2020 годы, который будет опубликован по завершении чемпионата мира 2020 года. В индивидуальных гонках НОК может получить не более 2-х велогонщиков. Каждая страна может быть представлена максимум 15 спортсменами (8 мужчин и 7 женщины). Трековые велогонки стали единственным видом велосипедной олимпийской программы, где сборной Японии, как принимающей стране, не было выделено гарантированной квоты.

 Квалификационные соревнования

Распределение квот

Маунтинбайк 
В маунтинбайке смогут принять участие 76 спортсмена (38 мужчин и 38 женщин). Большинство квот будет распределено по результатам олимпийского квалификационного рейтинга на 28 мая 2019 года. Оставшиеся путёвки распределятся на 3-х континентальных чемпионатах (за исключением Европы и Океании) и чемпионате мира. Каждая страна может быть представлена максимум 6 спортсменами (3 мужчины и 3 женщины). Япония гарантировано получит по одной квоте в мужских и женских соревнованиях. В том случае, если японские спортсмены смогут завоевать путёвки на Игры через другие квалификационные соревнования, то лицензии переходят к странам, которые имеют следующее место по рейтингу за местом, дающим право выставить одного спортсмена на Игры.

 Квалификационные соревнования

BMX 
В соревнованиях в BMX смогут принять участие 58 спортсмена (29 мужчин и 29 женщин). В BMX-гонках примут участие 48 спортсменов (по 24 у каждого пола), а в новой дисциплине BMX-фристайл — 18 спортсменов (по 9 у каждого пола). Япония гарантировано получит по одной квоте в мужских и женских соревнованиях в каждой дисциплине. Большинство квот будет распределено по результатам олимпийского квалификационного рейтинга на 12 мая 2020 года в BMX-гонках и 2 июня 2020 года в BMX-фристайле. Оставшиеся путёвки разыграют в рамках чемпионатов мира и по результатам индивидуального рейтинга BMX. Каждая страна может быть представлена максимум 10-ю спортсменами (5 мужчины и 5 женщины). В том случае, если японские спортсмены смогут завоевать путёвки на Игры через другие квалификационные соревнования, то лицензии переходят к странам, которые имеют следующее место по рейтингу за местом, дающим право выставить одного спортсмена на Игры.

 Квалификационные соревнования

Квалифицированные страны

Квалифицированные спортсмены 
Олимпийские квоты не являются именными. Каждый НОК самостоятельно выбирает спортсмена, который примет участие в летних Олимпийских играх 2020 года.

Шоссейные гонки

Мужчины

Групповая гонка

Индивидуальная гонка с раздельным стартом 

* НОК квалифицирован как континентальный представитель.

Женщины

Групповая гонка 

* Квоты уменьшены на единицу в пользу индивидуальной квалификации.

Индивидуальная гонка с раздельным стартом 

* НОК квалифицирован как континентальный представитель.

Трековые гонки

Мужчины

Командный спринт

Спринт

Кейрин

Командная гонка преследования

Мэдисон

Омниум

Женщины

Командный спринт

Спринт

Кейрин

Командная гонка преследования

Мэдисон

Омниум

Маунтинбайк

Мужчины

Женщины

BMX

Мужчины

BMX-гонки

BMX-фристайл

Женщины

BMX-гонки

BMX-фристайл

Примечания

Ссылки 
 Итоговый олимпийский рейтинг в маунтинбайке у мужчин
 Итоговый олимпийский рейтинг в маунтинбайке у женщин

Велоспорт